Herrsingeln vid Qatar ExxonMobil Open 2010 spelades mellan den 4 och 9 januari 2010. Turneringen ingick i samma års ATP-tour. Ryssen Nikolaj Davydenko besegrade spanjoren Rafael Nadal i finalen.

Seedning 

 Roger Federer (Semifinal)
 Rafael Nadal (Finalist)
 Nikolaj Davydenko (Mästare)
 Michail Juzjnyj (Första omgången)

 
<li>  Viktor Troicki (Semifinal)
<li>  Albert Montañés (Första omgången)
<li>  Ivo Karlović (Kvartsfinal)
<li>  Guillermo García-López (Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Källor 
ATP World Tour - Lottning

Qatar ExxonMobil Open 2010